Balster bezeichnet:
 Balster, Dorf in der Woiwodschaft Westpommern in Polen; siehe: Biały Zdrój (Kalisz Pomorski) 

Balster ist der Familienname folgender Personen:
 Corbin Balster (* 1997), deutscher Volleyballspieler
 Dirk Balster (* 1966), deutscher Ruderer
 Jutta Balster (* 1952), deutsche Volleyballspielerin